Rengo kan syfta på:

Chile 
 Rengo (kommun), Región de O'Higgins, Provincia de Cachapoal, 
 Rengo (ort), Región de O'Higgins, Provincia de Cachapoal,

Finland
 Rengo – en ort